Молеполо́ле () — сельский населённый пункт на юго-востоке центральной части Ботсваны, административный центр округа Квененг.

Географическое положение 
Молепололе — самое крупное село в Ботсване и одно из крупнейших традиционных сёл в Африке. Расположено в 50 км к западу от столицы страны, города Габороне, на высоте 1189 м над уровнем моря. Входит в состав субокруга Восточный Квененг.

Климат

Население 
По данным переписи 2011 года население села составляет 67 598 человек.

Динамика численности населения села по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны